Реес — фамилия:
 Реес, Каспар Франц (; 1690—1740) — голландский арифметик и учитель.
 Реес, Макс (; 1845—1901) — немецкий ботаник, профессор и директор ботанического сада.
 Реес, Рейк ван (; 1797—1875) — голландский математик, астроном и физик.
 Реес, Роман (; род. 1993) — биатлонист сборной Германии, серебряный призёр чемпионата Германии.